granica państwowa
 granica (matematyka)
 granice dolna i górna – matematyka
 granica odwrotna – matematyka
 granica ciągu – matematyka
 granica funkcji – matematyka
 granica prawo- i lewostronna – matematyka
 granica niewłaściwa – matematyka
 granica niewłaściwa funkcji – matematyka
 granica Banacha – matematyka
 granica C-T – geologia
 granica D-K – geologia
 granica F-F – geologia
 granica K-T – geologia
 granica O-S – geologia
 granica P-E – geologia
 granica P-T – geologia
 granica T-J – geologia
 Granica Roche’a – astronomia
 granica Chandrasekhara – astronomia
 granica obrony koniecznej

Tytuły dzieł 
 Granica – powieść Zofii Nałkowskiej
 Granica – ekranizacja powieści Zofii Nałkowskiej z 1938 r. w reżyserii Józefa Lejtesa
 Granica – ekranizacja powieści Zofii Nałkowskiej z 1977 r. w reżyserii Jana Rybkowskiego
 Granica – film amerykański z 1980 r. w reżyserii Jerrolda Freedmana z udziałem Charlesa Bronsona
 Granica – film jugosłowiański z 1990 r. w reżyserii Zorana Masirevica
 Granica – film słowacki z 2009 r. w reżyserii Jaroslava Vojtka
 Granica – radziecki film z 1935 r. w reżyserii Michaiła Dubsona
 Granica – amerykański dramat filmowy z 1999 r. w reżyserii Kena Kwapisa
 Granica – dramat produkcji amerykańskiej z 2002 r. w reżyserii Evelyn Purcell
 Granica – dramat produkcji duńsko-szwedzkiej (reż. Ali Abbasi) z 2018 r.

Miejscowości i ich części w Polsce

Inne 
 Granica – gromada
 Granica – dawna nazwa Maczek – obecnej dzielnicy Sosnowca
 Granica – nieofic. część wsi Gniewoszów, w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim
 Granica – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Obszar ochrony ścisłej Granica w Kampinoskim Parku Narodowym
 Granica  – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
 Granica – dawny folwark. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Zobacz też 
 Granice